Департаменты () и Столичный Округ () составляют административно-территориальное деление Колумбии первого уровня. В соответствии с Конституцией 1991 года Колумбия делится на 32 департамента и Столичный Округ. Каждый департамент состоит из муниципалитетов, некоторые из которых имеют статус специального округа в силу своего особого экономического, культурного и туристического значения. Также существует некоторые департаменты объединяются в муниципальные районы для более тесного экономической интеграции. Колумбия обладает высокой степень децентрализации и значительная часть государственного управления передана на уровень департаментов и муниципалитетов. Во главе департамента находится губернатор и Собрание Департамента, избираемое всенародным голосованием каждые четыре года.

Список департаментов и Столичный Округ

История

См. также 
 Административное деление Колумбии
 Муниципалитеты Колумбии
 Провинции Колумбии

Примечания

Источники 

 
Списки:Колумбия